Сирень — річка в Україні, у межах Дубровицького району Рівненської області — ліва притока Горині (басейн Прип'яті).
 Сирень — населений пункт в Україні, в Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим.
 Сирень — залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці.

Див. також 
 Сирець (значення)